Kenshin ist der Name von:

 Rurouni Kenshin (1994–1999), eine Manga-Serie des japanischen Zeichners Nobuhiro Watsuki
 Uesugi Kenshin (1530–1578), ein Daimyō der japanischen Sengoku-Zeit
 Kenshin Kawakami (* 1975), ein japanischer Baseballspieler